Fovargue est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1900-1921), officier irlandais de l'IRA
 (1882-1963), joueur américain de golf
Yvonne Fovargue (née en 1956), femme politique travailliste britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme